Вечната класация по медали от олимпийски игри отразява общия брой спечелените медали по държави на всички летни и зимни олимпиади от 1896 г. до настоящия момент. Данните са актуализирани до 2012 г. включително.

Таблица

Бележки 

+